Bert Lamaire (Poperinge, 28 april 1971) is een Belgisch voormalig voetballer die voornamelijk als verdediger speelde.

Carrière

Zie ook 
 Lijst van spelers van Cercle Brugge

Lamaire, Bert